El Torneig de València 2010, oficialment conegut com a Valencia Open 500 2010, és un esdeveniment de tennis masculí disputat sobre pista dura que pertany a les sèries 500 de l'ATP. La 16a edició del torneig es va celebrar entre el 30 d'octubre i el 7 de novembre del 2010 a la Ciutat de les Arts i les Ciències de València, Espanya.

El tennista local David Ferrer va guanyar el segon títol de la temporada i també el segon en aquest torneig després de la seva victòria en el 2008.

Quadre individual masculí

Quadre doble masculí

Enllaços externs 
 Quadre individual masculí 
 Quadre doble masculí 

2010
ATP World Tour 2010